Дунаевцы — название населённых пунктов на Украине:

 Дунаевцы — город в Хмельницкой области, административный центр Дунаевецкого района.
 Дунаевцы — посёлок городского типа в Дунаевецком районе Хмельницкой области.